Simon Steinbeißer (ur. 15 kwietnia 2003) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Ruhpolding. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużynowym (2022).

W marcu 2017 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 22. miejsce w Hinterzarten. W styczniu 2020 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 48. lokatę w Rastbüchl. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2022, za zajęcie 25. pozycji w Oberhofie. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 12. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. 17 września 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 38 i 43. lokatę w Stams. Tydzień później zdobył pierwszy punkt tego cyklu, za zajęcie 30. pozycji w Klingenthal.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty S. Steinbeißera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Steinbeißera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003